Naif Hazazi (Dzsidda, 1988. július 27. –) szaúd-arábiai válogatott labdarúgó, az Al-Shabab csatára. 2012-ben eljegyezte a jemeni énekesnő Balqees Ahmed Fathit.

Jegyzetek

További információk 

1989-ben született személyek
Szaúd-arábiai labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek